El riu Haliacmó (en grec antic Ἁλιάκμων, en llatí Haliacmon en grec modern Αλιάκμονας, en eslau del sud Бистрица (Bistritsa o Vistritza) i els otomans el van anomenar İnce Karasu o Injékara) és un riu de la regió grega de Macedònia. Segons Claudi Ptolemeu naixia a les muntanyes de Pindos. El seu nom prové d'un oceànit, Haliacmó, fill d'Oceà i de Tetis, i déu protector del riu.

Segons Juli Cèsar aquest riu marcava el límit de Macedònia amb Tessàlia. A la part inicial corria cap al sud-est per l'Elimiotis, que regava, i després cap al nord-est formant el límit entre Pièria, Eòrdia i Emàtia, fins a desaiguar al golf de Tessalònica o Thermaïkos.

Segons Heròdot, el riu Haliacmó estava unit a un altre riu, el Lidies, i tots dos desembocaven a un llac vora de Pel·la. Però el Lidies va canviar el seu curs i va passar a desembocar directament a la mar Egea.

Notes

Referències 

Macedònia grega
Rius de Grècia
Rius europeus de la mar Egea